O Campeonato Cearense de Futebol Feminino de 2009 foi a 3ª edição do torneio e contou com 7 times.

Fase classificatória

Semifinais

Final

Premiação 

2009
Futebol de 2009 no Ceará